Název Kyjov má vícero míst:

obce
 1. Kyjov – město v okrese Hodonín
 Kyjov (nádraží) – železniční nádraží v Kyjově
 2. Kyjov (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Kyjov (okres Stará Ľubovňa) – obec na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 4. Kyjov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

části obcí
 5. Kyjov (Buřenice) – část obce Buřenice v okrese okrese Pelhřimov
 6. Kyjov (Krásná Lípa) – část města Krásná Lípa v okrese Děčín
 7. Kyjov (Zadní Chodov) – část obce Zadní Chodov v okrese Tachov

ostatní sídla
 Kyjov – chatová osada na Slovensku u Vinianského jezera, okres Michalovce.

stavby
 Kyjov (hrad) – zřícenina hradu u Malesic v okrese Plzeň-město
 Kyjov (zámek) – zámek v Kyjově

vrcholy
Název mají také dva vrcholy
 Kyjov (702 m n.m.) je vrchol na hřebeni Arnoleckých hor u stejnojmenné vesnice v okrese Žďár nad Sázavou
 Kyjov (Vihorlatské vrchy) (821 m n.m.) je vrchol ve Vihorlatských vrších ve východním Slovensku.

vodní toky
 Kyjov (potok) – potok na Slovensku, přítok řeky Ondavy

Podobné názvy 
 Kyjev (Kijev)
 Kyjovice

Externí odkazy